Арам () — в Библии сын Сима, внук Ноя. Традиционно считается предком арамеев.

Потомки 
В Книге Бытия и книге Праведного сообщается о сыновьях Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. 

Согласно Иосифу Флавию, от Гефера произошли бактрийцы.

Примечания 

Персонажи Книги Бытия